Нацоналният отбор по футбол на Финландия представлява страната в международните футболни срещи. Контролира се от Финладската футболна асоциация.

Представяне на големите форуми

Световни първенства

Европейски първенства

Почетни листи 
 До 2 май 2016 г.

Участия

Голмайстори

Менажери 
 До 28 март 2017 г.

България – Финландия 

 

Финландия